Кшикосы () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сьрёдский повят (Великопольское воеводство), Великопольское воеводство. Население — 6547 человек (на 2008 год).

Сельские округа 
 Гарбы
 Кшикосы
 Мёнсково
 Млодзиково
 Млодзикувко
 Мужиново-Лесьне
 Пенчково
 Солец
 Суленцин
 Суленцинек
 Вёсна
 Витово

Прочие поселения 
 Антонин
 Баба
 Богуславки
 Борово
 Бронислав
 Казмерки
 Любже
 Малошки
 Млодзиковице
 Мужиновец-Лесьны
 Мужинувко
 Пшимярки
 Викторово
 Выгранка

Соседние гмины 
 Гмина Ксёнж-Велькопольски
 Гмина Милослав
 Гмина Нове-Място-над-Вартон
 Гмина Сьрода-Велькопольска
 Гмина Занемысль

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Великопольского воеводства